Advanced Interactive eXecutive — Advanced Interactive eXecutive, uma versão da IBM para o Unix
Aix (mitologia) — cabra da mitologia grega
 Aix (género) — género de patos anatídeos

Geografia

 Aix-en-Provence — comuna da França, região Provença-Alpes-Costa Azul 

 Aix-la-Chapelle ou Aachen — cidade na Alemanha, capital do império de Carlos Magno. Em português também conhecida como Aquisgrano

Desambiguação